L'Éperon peut désigner :
L'Éperon, un lieu-dit de La Réunion.
L'Éperon, un magazine français.